Женский парный разряд по бадминтону на Летних Олимпийских играх 2012 года прошёл с 28 июля по 4 августа на Арене Уэмбли.

Формат соревнований 
Мероприятие начинается с предварительного этапа: спортсмены делятся на 4 группы по 4 пары, и каждая пара играет с каждой в своей группе. Две лучшие пары каждой группы переходят в плей-офф соревнований, где и определятся медалисты.

Квалификация 

Рейтинг участниц финального турнира: 

Более одной пары на Олимпиаду отправляют Китай (2 пары), Япония (2 пары) и Южная Корея (2 пары).

Соревнование

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Примечания